Анте́й:

 Антей в греческой мифологии — великан, сын Геи и Посейдона, получавший необоримую силу от соприкосновения с землёй.
 Антей — в «Энеиде» троянец, спутник Энея.

Другие значения 
 Антей — летний театр в Москве, построенный архитектором Фёдором Шехтелем в 1886 году.
 «Антей» — транспортный самолёт Ан-22.
 «Антей» — класс российских подводных лодок.
 «Антей» — тяжёлый плавающий снегоболотоход ТТМ-6901 Нижегородского завода «Транспорт».
 НПО «Антей» — объединение предприятий, созданное в 1983 году; в 2002 году за счёт слияния с другими предприятиями преобразовано в «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“».
 «Антей» (RJH69) — радиопередатчик узла связи ВМФ России, расположенный в Белоруссии.
 Антей-3 — небоскрёб делового комплекса «Антей» в центре Екатеринбурга.
 пёс по кличке «Антей» (см. памятник псу Антею).

См. также 
 Антэй — эра японского традиционного летосчисления.

Примечания